Ron Cey (né en 1948), joueur de baseball américain.

CEY est un code qui peut faire référence à :
 Murray-Calloway County Airport, à Murray, au Kentucky, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports